Fort Smith ist der Name mehrerer Orte:

Fort Smith (Arkansas), USA
Fort Smith (Montana), USA
Fort Smith (Nordwest-Territorien), Kanada
Fort Smith National Historic Site, in Fort Smith, Arkansas
Fort Smith (Louisiana), ein früheres Konföderiertes Fort, wo heute Bossier City, Louisiana liegt